Sapahi peut faire référence à :
 Sapahi, un village du district de Bara au Népal ;
 Sapahi, un village du district de Dhanusha au Népal.